Marrazzo – cognome italiano
Federico Marrazzo – pallavolista italiano
Giuseppe Marrazzo – giornalista italiano
Pasquale Marrazzo –  regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano
Piero Marrazzo – giornalista e politico italiano, ex presidente della Regione Lazio